Crawfordsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crawfordsville (Arkansas)
 Crawfordsville (Indiana)
 Crawfordsville (Iowa)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crawfordsville Bridge, in Crawfordsville, Oregon, ID-Nr. 79002115
 Crawfordsville Commercial Historic District, in Crawfordsville, Indiana, ID-Nr. 92000183
 Crawfordsville High School, in Crawfordsville, Indiana, ID-Nr. 03000543

Siehe auch:
 Crawfordville